Ю́кола () — мужская 7-этапная эстафета по ориентированию, проходящая в Финляндии с 1949 года. Проводится всегда в разных местах, обычно в третьи выходные июня. С 2004 года в этих соревнованиях участвуют не менее 1300 команд ежегодно. Помимо нескольких тысяч участников, Юкола собирает огромное количество зрителей, являясь одним из крупнейших в мире мероприятий по спортивному ориентированию. Название и количество этапов дано в честь романа писателя Алексиса Киви «Семеро братьев», где Юкола — это родная усадьба братьев.

Общее описание 

Эстафета состоит из семи этапов продолжительностью от 6 до 16 км. Общая длина 70—90 км в зависимости от сложности местности. В связи с тем, что первый этап стартует обычно в 23.00 (по местному времени — GMT + 2:00), 1, 2, 3 и, иногда, 4-й этапы проходят в темноте или сумерках. Лидеры финишируют в районе 6—7 часов утра, последние участники — до 2 часов дня.

Для женщин проводится четырёхэтапная эстафета Венла () в тот же день, что и мужская, но днём. Этапы 4—9 км общей протяженностью около 25 км. C 2005 года в женской эстафете участвует более 800 команд ежегодно.

В Юколе участвуют клубы спортивного ориентирования из более чем 25 стран со всего мира, однако по состоянию на 2016 год выигрывали Юколу или Венлу только клубы из Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

Российские участники 

Несмотря на то, что лучшие команды из России не всегда попадают даже в 100 лучших, российские спортсмены уже долгое время успешно выступают на Юколе за зарубежные команды. В 2008 году Леонид и Валентин Новиковы стали победителями эстафеты в составе команды финского клуба Delta, причем Валентин сыграл ключевую роль в победе, стартовав на заключительном этапе лишь четвёртым.

В 2017 году российский спортсмен Сергей Добрынин, выступавший за финский клуб Rasti-Kurikka, стал первым представителем России за всю историю данных соревнований, выигравшим первый, самый зрелищный, этап Юколы.

Статистика Юколы

Статистика Венлы 
Для женщин в 1951 году была организована индивидуальная гонка с общим стартом, которая в 1978 году стала эстафетной. Изначально женская эстафета состояла из трех этапов, а с 1981 года стала четырехэтапной.

См. также 
 Спортивное ориентирование
 Жоржу, Тьерри — три раза (2004, 2005 и 2007) приводил свою команду Kalevan Rasti к победе в эстафете Юкола.
 Приключенческие гонки
 Рогейн

Примечания

Ссылки 
 Jukolan viesti — официальный сайт соревнований 
 Mikkeli-Jukola 2009 — официальный сайт 
 Kytäjä-Jukola 2010 — официальный сайт
 Salpa-Jukola 2011 — официальный сайт 
 Valio-Jukola 2012 — официальный сайт 

Соревнования по спортивному ориентированию в Финляндии
Эстафетные соревнования по спортивному ориентированию
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года